ЈПЦ има више значења:
 Јерусалимска православна црква
 Јапанска православна црква
 Јерменска православна црква